Miejscowości w Polsce:
 Poścień-Wieś
 Poścień-Zamion